La Perrière puede referirse a: 

 La Perrière, comuna francesa situada en Orne.
 La Perrière, comuna francesa situada en SaboyaSaboya.